Yuandi ou Imperador Yaun refere-se a cinco imperadores chineses de dinastia distintas:

 Imperador Yuan de Han - um imperador da dinastia Han Oriental;
 Imperador Yuan de Wei (ver Cáo Huán);
 Imperador Yuan de Jin - o imperador que fundou a dinastia Jin oriental;
 Imperador Yuan de Liang - um imperador da dinastia Liang.

Desambiguação